Asenreit ist der Ortsname von

 Asenreit (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Asenreit (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern